Das Wort Personalisierung bezeichnet:

 die Anpassung von Produkten an individuelle Bedürfnisse, siehe Customizing (Wirtschaft)
 die Anpassung von Gütern, Informationen oder Diensten an eine Entität, siehe Personalisierung (Informationstechnik)
 eine Strategie zur Förderung impliziten Wissens in einer Unternehmung, siehe Personalisierung (Wissensmanagement)
 das Zuschreiben von Verantwortung auf Individuen in einer Gruppe, siehe Personalisierung (Politik)
 die Zuordnung menschlicher Eigenschaften zu einem Objekt oder Sachverhalt, siehe Anthropomorphismus
 in der Geschichts- und Politikdidaktik die Zuschreibung der Verantwortung für historische Veränderungen auf individuelle Akteure, siehe Personengeschichte#Personalisierung
 eine kognitive Verzerrung, bei der die Ursache für ein Problem der eigenen Person zugeschrieben wird, obwohl auch andere Personen oder Umstände verantwortlich sein könnten, siehe Personalisierung (Psychologie)

en:Personalization